Szamara – város a Volga mentén 
 Szamara – a Volga mellékfolyója 
 Szamara – a Dnyeper mellékfolyója
 Lada Samara – személyautó